Muziek
 Come Fly with Me (single), een populaire single, geschreven door Jimmy Van Heusen en Sammy Cahn, en het titelnummer van:
 Come Fly with Me (Frank Sinatra)
 Come Fly with Me (Michael Bublé)
 Come Fly with Me (Foxy Brown), een nummer van Foxy Brown

Televisie
 Come Fly with Me (1958), een Canadese muziekshow uit 1958
 Come Fly with Me (2010), een Britse mockumentary uit 2010
Afleveringen van diverse televisieseries
 Come Fly with Me (Modern Family)
 Come Fly with Me (Full House)
 Come Fly with Me (Goof Troop)
 Come Fly with Me (Lizzie McGuire)
 Come Fly with Me (Twenty Good Years)

Film
 Come Fly with Me (film), een komische film uit 1963 over stewardessen